Seznam polkov z zaporedno številko 55.

Seznam 
 Pehotni
 55. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 55. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 55. pehotni polk (Wehrmacht)
 55. strelski polk (ZSSR)
 55. grenadirski polk (Wehrmacht)
 55. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 55. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 55. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 55. artilerijski polk (Wehrmacht)
 55. kozaški artilerijski polk (Wehrmacht)
 55. minometni polk (Wehrmacht)
 55. obalni artilerijski polk (ZDA)

 Zračnoobrambni
 55. zračnoobrambni artilerijski polk (ZDA)

Glej tudi